Schmidt Sándor (1855–1904) mineralógus, az MTA tagja
Schmidt Sándor (1882–1953) bányamérnök